Klaproth est un nom de famille d'origine allemande notamment porté par :
Julius Klaproth  (1783-1835), un orientaliste allemand ;
Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), un chimiste, apothicaire et minéralogiste allemand ;
Paul Klaproth (1862-1947), un banquier allemand.

Patronyme allemand